Bauhaus, Institut d'arts et de métiers allemand ;
 Bauhaus, groupe britannique de rock gothique ;
 Bauhaus, chaîne de magasins de bricolage allemande ;
 l'Université Bauhaus à Weimar ;
 Bauhaus, ou Bauhaus 93, police d'écriture.
 Bauhaus - Un temps nouveau, série télévisée allemande de 2019.

Patronyme 
 Phil Bauhaus (1994-), coureur cycliste allemand.